Arbeiter- und Bauerninspektion steht für:

 Arbeiter-und-Bauern-Inspektion (DDR), kurz ABI
 Arbeiter- und Bauerninspektion (Sowjetunion), kurz Rabkrin
 Arbeiter- und Bauerninspektion (Volksrepublik Polen)